Skattkammaren kan avse:

Skattkammaren – ett museum i källarvalven under Rikssalen på Stockholms slott
Skattkammaren (rollspel) – det tredje av tre regel- och världslösa rollspelshjälpmedel
Her Majesty's Treasury, Storbritanniens finansministerium

Se även
Min Skattkammare